2 miejscowości w Polsce:
 Olszowe – przysiółek w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów
 Olszowe – gajówka w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Dawne nazwy:
 Olszowe – dawna nazwa wsi Olszowa w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce